La palabra inglesa hairspray (en español, ‘laca’ —para fijar el peinado—) puede referirse a:

 Hairspray (película de 1988).
 Hairspray (película de 2007).
 Hairspray (musical), musical de Broadway basado en la película homónima de 1988.
 «Hairspray Queen», canción de la banda estadounidense de grunge Nirvana.